Die German Darts Championship 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 27. September 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Ursprünglich war das Turnier für den Zeitraum vom 3. bis zum 5. Juli 2020 angesetzt. Es wurde jedoch zunächst aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Es war ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum achten Mal die Halle 39 in Hildesheim. Aufgrund der COVI-19-Pandemie waren pro Session maximal 500 Zuschauer zugelassen. Es war nach den World Series of Darts Finals 2020 in Salzburg das zweite Turnier überhaupt mit Zuschauern seit Beginn der Pandemie.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Südafrikaner Devon Petersen, welcher im Finale den Waliser Jonny Clayton mit 8:3 legs schlagen konnte. Es war der erste Sieg eines Afrikaners auf der European Darts Tour und außerdem Petersens erster Titel bei der PDC überhaupt.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  Krzysztof Ratajski
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  James Wade
  Glen Durrant
  Joe Cullen
  Nathan Aspinall
  Jonny Clayton
  Rob Cross
  Adrian Lewis
  Jermaine Wattimena

Sieger des Tour Card Qualifier
  Josh Payne
  Adam Hunt
  Jeffrey de Zwaan
  Steve Lennon
  Michael Smith
  Darren Penhall
  Jeff Smith
  Mervyn King
  Jason Lowe
  Devon Petersen
  Steffen Siepmann
  William O’Connor
  Alan Tabern
  Ryan Murray
  Scott Waites
  Ron Meulenkamp
  Chris Dobey
  Steve Brown

  Danny Noppert
  Reece Robinson
  Steve West
  Richard North

Sieger des Associate Member Qualifier
  Ronny Huybrechts
  Cody Harris

Top 2 Deutschlands
  Gabriel Clemens
  Max Hopp

Sieger des Host Nation Qualifier
  Lukas Wenig
  Franz Rötzsch
  Nico Kurz
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Boris Koltsow

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
European Darts Tour 2020
Dartwettbewerb in Hildesheim